Smale ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Smale (* 1955), britische Journalistin und UN-Beamtin
 John Smale (1927–2011), US-amerikanischer Manager
 Stephen Smale (* 1930), US-amerikanischer Mathematiker

Smale bezeichnet außerdem:

 Smale (Arkansas), ein Ort im US-Bundesstaat Arkansas

Siehe auch:
 Smale-Probleme
 Hirsch-Smale-Theorie